

Persone 
 James White (1893-1972) – pilota della prima guerra mondiale
 James White (1928-1999) – scrittore di fantascienza irlandese
 James William White IV (n. 1982) – cestista statunitense
 James White (n. 1992) – giocatore di football americano statunitense

Altro 
James White – film del 2015 diretto da Josh Mond